О́тто Не́час () — австрийский футболист и футбольный тренер.

Клубная карьера 
Отто Нечас, выступая на позиции нападающего, забил множество голов в чемпионатах Австрии 1910-х годов. Его первым клубом стал «Зиммеринг», в котором он провёл один сезон. Затем он перешёл в «Рудольфсхюгель», за который выступал с 1915 по 1925 годы. В сезоне 1917/18 Нечас с 14 голами занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата. В сезоне 1918/19 он был на непродолжительное время арендован венской «Гертой», за которую сыграл всего 2 матча.

Нечас никогда не вызывался в национальную сборную Австрии, однако в 1917 году сыграл в неофициальном матче за сборную Нижней Австрии против Чехии. В следующем году он также принял участие в матче сборной Вены против сборной Кракова.

После завершения карьеры игрока Нечас стал тренером. Он недолгое время возглавлял белградский клуб «Соко», а затем дважды тренировал «Воеводину».

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Австрии
Игроки ФК «Зиммеринг»
Игроки ФК «Рудольфсхюгель»
Игроки ФК «Герта» Вена
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры ФК БАСК
Тренеры ФК «Войводина»